Борисовське сільське поселення  — сільське поселення Бабаєвського району Вологодської області.
 Борисовське сільське поселення  — сільське поселення Чагодощенського району Вологодської області.